Hisham Matar
 Hisham Tawfiq
 Hiszam I
 Hiszam II
 Hiszam Kandil
 Ramy Hisham Rabia